De Zweedse benaming voor de Zweedse Academie
 De Zweedse reggae/hiphopgroep Svenska Akademien (band)